Einhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Einhauser, deutscher Jurist und Landrat
 Rudolf Einhauser (1873–1943), deutscher Jurist und Staatsbeamter